

Astronomia
7157 Lofgren – asteroide della fascia principale

Geografia
 Penisola Lofgren – penisola situata sull'isola Thurston, nella Terra di Ellsworth, in Antartide

Persone
 Esther Lofgren – canottiera statunitense
Nils Lofgren – musicista, cantautore e polistrumentista statunitense di origine svedese
Zoe Lofgren – politica e avvocato statunitense di origine svedese

Pagine correlate
Löfgren